Ку́цов () — фамилия. Известные носители:

 Куцов, Калистрат (род. 1948) — румынский боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр 1968 года.
 
 Куцов, Симион (1952—1993) — румынский боксёр, серебряный призёр Олимпийских игр 1976 года.